Скотт Е́ндрю Спід (); *24 січня 1983, Мантека, Каліфорнія) — американський автогонщик, пілот Формули-1 (виступав за команду «Торо Россо» у сезонах 2006 та 2007 років).

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт Скотта Спіда 
 Офіційний сайт команди «Скудерія Торо Россо» 
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Автогонщики США
Пілоти Формули-1 США
Спортсмени з Каліфорнії